Taw hace referencia a varios artículos:

Alfabeto fenicio
𐤕, letra;

Geografía
Río Taw, en el suroeste de Inglaterra;

Informática
Test de Accesibilidad Web, herramienta;